

Горсшу-Бенд — місто, штат Арканзас
 Горсшу-Бенд — місто, штат Айдахо
 Горсшу-Бенд — переписна місцевість, штат Техас